I. (Szent) János (485 k.–526) pápa
 Alamizsnás Szent János (?–619/620) a johannita rend névadója
 Aranyszájú Szent János (344/347–407) görög egyházi író, az egyházatyák egyike
 Arató Szent János (?–1127) szerzetes
 Ávilai Szent János (1499/1500–1569) hitszónok, egyházi író
 Berchmans Szent János (1599–1621)
 Beverley Szent János (?–721) püspök
 Bosco Szent János (1815–1888) eredeti nevén Giovanni Melchior Bosco olasz katolikus pap, a Szalézi Társaság férfi szerzetesrend megalapítója
 Brébeuf Szent János (1593–1649) misszionárius, vértanú
 Britto Szent János (1647–1693) misszionárius, vértanú 
 Calabria Szent János (1873–1954), az Isteni Gondviselés Szegény Szolgálói megalapítója
 Colombini Szent János (1304 k.–1367), a jezuáta rend alapítója
 Cuauhtlatoatzin Szent János (1474–1548) remete   
 Damaszkuszi Szent János, Jóannész Damaszkénosz (? – 753) ókeresztény író
 De la Salle Szent János (1651–1719) a Keresztény Iskolatestvérek rend alapítója
 Duklai Szent János (1414–1485) szerzetes
 Istenes Szent János (1495–1550) az Irgalmas Rend alapítója, a modern betegápolás előfutára
 János apostol, evangélista (6 k. – 100 k.)
 Kapisztrán Szent János (1386–1456) itáliai teológus, hitszónok, inkvizítor, a nándorfehérvári diadal hőse
 Keresztelő Szent János (Kr. e. 4 k.–Kr. u. 29) Jézus előhírnöke
 Keresztes Szent János (1542–1591) spanyol katolikus misztikus teológus, karmelita szerzetes
 Nepomuki Szent János vértanú, Csehország védőszentje
 Rilai Szent János (876–946) bolgár remete, az ortodox egyház szentje, Bulgária védőszentje
 Vianney Szent János (1786–1859), a plébánosok védőszentje

Jegyzetek